Beauman ist der Familienname folgender Personen:

 Don Beauman (1928–1955), ein britischer Autorennfahrer
 Ned Beauman (* 1985), ein britischer Autor und Journalist
 Nicola Beauman (* 1944), eine britische Autorin und Verlegerin
 Sally Beauman (* 1944), eine britische Autorin

Siehe auch:
 Bauman
 Boman